Boris Garafulic se puede referir a:
 Boris Garafulic Stipicic, automovilista chileno, nacido en 1927 y fallecido en 2008.
 Boris Garafulic Litvak, automovilista chileno, hijo de Boris Garafulic Stipicic, nacido en 1963 y participante en Rally Dakar.